Julian Knowle e Filip Polášek erano i detentori del titolo, ma Polášek ha deciso di non partecipare.

Knowle ha giocato con Johan Brunström, ma è stato battuto ai quarti di finale da Marcelo Demoliner e Purav Raja.

Jean-Julien Rojer e Horia Tecău hanno battuto in finale Philipp Marx e Michal Mertiňák per 3-6, 6-4, [10-2].

Teste di serie

  Ivan Dodig /  Marcelo Melo (primo turno)
  Jean-Julien Rojer /  Horia Tecău (Campioni)

  Johan Brunström /  Julian Knowle (quarti di finale)
  Marin Draganja /  Mate Pavić (semifinale)

Wildcard

  Toni Androić /  Marin Čilić (quarti di finale)

  Dino Marcan /  Nikola Mektić (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni
 

PBZ Zagreb Indoors 2014
ATP World Tour 2014